Рашит Мухаметбареевич Нурмухаметов  (1925—1986) — живописец, народный художник Башкирской АССР, заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной премии БАССР имени Салавата Юлаева.

Биография 

Рашит Мухаметбареевич Нурмухаметов родился 4 сентября 1925 года в городе Уфе.

В 1950 году окончил Уфимское художественное училище, в 1956 году — Московский Художественный институт им. В. И. Сурикова. В Московском художественном институте его педагогами были известные в советском искусстве живописцы Виктор Григорьевич Цыплаков и Василий Прокофьевич Ефанов. Его уфимские учителя — художники Александр Эрастович Тюлькин и Порфирий Маркович Лебедев.

Нурмухаметов сделал галерею национальных характеров в портретах: народной артистки РСФСР Б. Валеевой (1952), народной артистки СССР З. Насретдиновой (1955), скульптора М. Якубова (1967), поэта М. Карима (1971), композитора З. Исмагилова (1974). Автор жанровых композиций. «Легенда о батыре» (1967), «Жертва шариата» (1969).

В 1960—1965 и 1971—1980 годах он — председатель правления Союза художников БАССР. В 1975 году избирался депутатом Верховного Совета БАССР.

Занимался педагогической деятельностью: c 1972 по 1980 годы преподавал в Уфимском государственном институте искусств. Он был инициатором появления художественного факультета в молодом Уфимском институте искусств (сейчас академии). Его ученики — И. Бикбулатов, Р. Зайнетдинов, Р. Харисов, Р. Абдуллин, Г. Калитов, У. Мухаметшин.

Награды 
 Лауреат премии имени Салавата Юлаева (1969).
 Орден «Знак Почёта» (1971).
 Медаль «За доблестный труд», 1970.
 Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1975.
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета БАССР, 1955.
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета БАССР, 1977.

Картины 

Основные работы: «Портрет писателя С. Агиша» (1953), «Портрет балерины Зайтуны Насретдиновой» (1955), «Портрет заслуженного врача РСФСР В. А. Гизатуллина» и «Скульптор М. Якубов».

Важной для Нурмухаметова темой была тема так называемого «простого человека», где герои — плотники, бурильщики и просто хорошие и добрые люди представляют собой, по мысли автора, лицо народа, повседневную жизнь тружеников, населяющих республику. Из этого ряда — «Доярка Рыскулова» (1964), «За самоваром» (1961), «Чабан Давлетов» (1965), «Карим-бабай» (1967), портрет «Бурильщик Гафур» (1959).

В творчестве Рашита Нурмухаметова поиски идеального образа человека труда также прошли через «суровый стиль». Картины «Будни Крайнего Севера» (1972—1974), «Первопроходец Заполярья» (1974) и другие вполне точно отвечают многим его особенностям. Лучшая из подобных его работ — «В нефтяном крае» (1969), «Жертвы шариата». 1953—1969. Холст, масло.

В 70—80-е годы он написал цикл портретов ветеранов Великой Отечественной войны. В результате поездок на Крайний Север (в 70-х гг.) и на Алтай (1983) появилась новая серия жанровых картин, портреты и пейзажи: триптих «Над Крайним Севером» (1972—1974), «Первопроходец Заполярья» (1974), «Осень на Алтае» (1983).

К основным работам художника также относятся: Портрет засл. артистки РСФСР Бану Валеевой, х. м., 1952. А. П. Чехов в Башкирии, х. м., 1956. После трудового дня, х. м., 1956. Впервые в городе, х. м., 1956. Нефтяник Гафур, х. м., 1959. Мастер Андрияшин, х. м., 1959. За самоваром, х. м., 1961. Таслима, х. м., 1963. В степях Башкирии, х. м., 1964. Карим-бабай, х. м., 1967. Чабан Касторан Давлетов, х. м., 1965. Легенда о батыре, х. м., 1966—1967. Портрет заслуженного врача РСФСР, доктора медицинских наук, профессора Гизатуллина, х. м., 1966—1967. В минуты отдыха, х. м" 1967. Жертвы шариата, х. м., 1960—1969. В нефтяном крае, х. м., 1969. Портрет народного поэта Башкирии Мустая Карима, х. м., 1974. Портрет композитора 3. Исмагилова, х. м., 1974. Портрет матери, х. м, 1974. Триптих «Будни Севера», 1973—1974: Первопроходец, х. м., После вахты. Друзья, х. м. —60°, х. м. Триптих «Первопроходцы Севера», 1974: Ямал — край земли, х. м. Над крайним Севером, х. м. Здесь будет город заложен, х. м. На дорогах войны, х. м., 1973—1975. Воспоминание об Алжире, х. м., 1977.

Выставки 
Нурмухаметов — участник республиканских, зональных, всероссийских, всесоюзных и зарубежных (ГДР, МНР) выставок с 1947.

Персональные выставки состоялись в Уфе (1970, 1975, 1986), Севастополе и Алма-Ате (1975), Казани и Ленинграде (1976).

 Республиканские, Уфа, с 1951 г. на всех, кроме молодёжных 1972 и 1976 гг.
 Декадная выставка произведений художников БАССР, Москва, 1955.
 Декадная выставка произведений художников БАССР, Москва, Ленинград, 1969.
 Зональные выставки «Урал социалистический»: Свердловск, 1964; Пермь, 1967; Челябинск, 1969; Уфа, 1974.
 Выставка произведений художников БАССР, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, г. Ульяновск, 1970.
 Выставка произведений художников 3-х зон, Москва, 1971.
 Выставка произведений художников автономных республик РСФСР, Москва, 1971.
 Декадная выставка работ художников БАССР в Каракалпакской АССР, Нукус, 1976.
 Выставка произведений художников РСФСР, Москва, 1952.
 Выставка «Художники РСФСР», Москва, 1956.
 Всероссийская художественная выставка «Советская Россия», Москва, 1960.
 Всероссийская художественная выставка «Советская Россия — 2», Москва, 1964.
 Всероссийская художественная выставка «Советская Россия — 3», Москва, 1967.
 Всесоюзная художественная выставка, посвященная 50-летию Советской власти, Москва, 1967.
 Всесоюзная художественная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, Москва, 1970.
 Всесоюзная художественная выставка «СССР — наша Родина», Москва, 1973.
 Выставка произведений советских художников «Героическим защитникам Севастополя посвящается», Севастополь, 1976.
 Международная выставка «Советское изобразительное искусство», МНР, Улан-Батор, 1970.
 Выставка произведений художников Башкирии в ГДР, г. Галле, 1975.

Примечания

Литература 
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979.
 История Уфы. Сб. статей, гл. 14. Башкирское книжное изд., Уфа, 1978.
 БСЭ, т. 3, раздел «Башкирская АССР». Изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1970.
 История Уфы. Сб. статей, гл. 14 Башкирское книжное изд., Уфа, 1976.
 Г. С. Кушнеровская: Изобразительное искусство Башкирской АССР. Изд. «Советский художник», Москва, 1974.
 Н. Голованов: «Р. Нурмухаметов». Изд. «Художник РСФСР», Ленинград, −1972.
 Э. Бодрова; «Рашид Нурмухаметов». Башкирское книжное изд., Уфа, 1976.
 Г. Пикунова: Песня о Башкирии. Ж. «Художник», 1974, № 7.
 А. Писарев: Радость творчества. Ж. «Агидель», 1974, № 7.
 В. П. Фенина: Башкирский Государственный художественный музей им. М. Б. Нестерова. Путеводитель. Башкирское книжное изд., Уфа, 1974.
 «Краски Башкирии». Редакционная статья. Газ. «Советская культура», 1969, от 20 августа.
 «Башкирия Юбилейная». Редакционная статья. Газ. «Советская культура», 1969, от 19 августа.
 А. Герасимов: Художник Башкирии — гость Севастополя. Газ. «Флаг Родины», 1974, от 8 декабря.

Ссылки 
 
 Рашит Мухаметбареевич Нурмухаметов 
 Современные художники Башкирии — Живопись оптимизма. Рашит Нурмухаметов 

Художники СССР
Художники Уфы
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР девятого созыва
Выпускники Уфимского училища искусств
Преподаватели Уфимского государственного института искусств